C40H56O2 – formula molecolare della luteina
C40H56O2 – formula molecolare della zeaxantina

Formule molecolari